Gernander ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Gernander (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jim Gernander (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ken Gernander (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer